Dmitri Volkov (zwemmer)
 Dmitri Volkov (volleyballer)
 Dmitri Volkov (hockeyer)
 Dmitri Volkov (staatsman)